PGL Major Stockholm 2021 — шістнадцятий Counter-Strike: Global Offensive Major Championship. Змагання відбулися в Еріксон Глоб, Стокгольм, Швеція з 26 жовтня по 7 листопада 2021 року. Двадцять чотири команди пройдуть кваліфікацію за регіональним рейтингом. Призовий фонд турніру — 2 000 000 доларів США. Це другий турнір серії Major організований румунською організацією PGL, після PGL Major: Kraków 2017. PGL Major 2021 — перший Major після перерви, викликаної пандемією COVID-19 останнім був  StarLadder Major 2019 у Берліні. Чинними чемпіонами є Astralis, які виграли свій четвертий великий чемпіонат на Berlin Major 2019, це найбільше серед будь-якої команди в історії CS: GO.

Переможці PGL Major Stockholm 2021 стали Natus Vincere, не програвши жодної гри, це є перший серйозний турнір на якому вони вигравали. MVP турніру став гравець Natus Vincere Олександр Олегович Костилєв (S1mple).

Формат

Правила RMR 
Щоб переконатися, що в майбутньому Major беруть участь команди вищого рівня, Valve вимагає від поточних легенд і претендентів продемонструвати свою форму.

Всі команди, які хочуть взяти участь в наступному, повинні будуть отримати запрошення через систему регіонального Major-рейтингу (RMR), який залежить від результатів на певних регіональних змаганнях.

Беручи участь в RMR-турнірах, команди будуть отримувати бали Major-рейтингу в залежності від своїх успіхів. Розподіл балів в RMR-турнірах 2021 року проходитимуть у кожному регіоні: Азія, СНД, Європа, Північна Америка, ⁣Південна Америка та Океанія.

Список карт   

 Dust II
 Mirage
 Inferno
 Nuke

 Ancient
 Overpass
 Vertigo

Обмеження 
У зв'язку з додаванням до багатьох команд шостого гравця, компанія Valve дозволили заміняти до двох гравців, але команда втрачає 20 % балів за заміну гравця у складі. Наприклад, якщо команда замінити двох гравців, то з турніру вона втратить 40 % RMR-балів, якщо одного — то 20 % RMR-балів. Також Valve зобов'язали провести мінімум 2 і максимум 3 RMR-турніри, але при цьому один з них має бути проведений у форматі LAN-турніру.

Результати RMR-турнірів

Результати

Європа

СНД

Північна Америка

Південна Америка

Азія

Океанія

Команди

Legends 

 Evil Geniuses
 FURIA Esports
 G2 Esports
 Gambit Esports
 Natus Vincere
 Ninjas in Pyjamas
 Team Liquid
 Team Vitality

Challengers 

 Astralis
 BIG
 ENCE
 Heroic
 mousesports
 Movistar Riders
 paiN Gaming
 Team Spirit

Contenders 

 Copenhagen Flames
 Entropiq
 FaZe Clan
 GODSENT
 Renegades
 Sharks Esports
 TYLOO
 Virtus.pro

Етапи 
Існує три різні етапи, на яких команди приєднуються до Major на основі свого RMR.

New Challengers Stage 

 Перші 8 команд переходять на етап New Legends
 Останні 8 команд вибувають

New Legends Stage 

 Перших 8 команд проходять в New Champions Stage
 Останні 8 команд вибувають

New Champions Stage

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Розподіл призового фонду 

 1 місце — $1 млн;
 2 місце — $300 000;
 3-4 місце — по $140 000;
 5-8 місце — по $70 000;
 9-16 місце — по $17,500;

Посилання 

Змагання з Counter-Strike
2021 у Швеції
Жовтень 2021
Листопад 2021